La via del corso est le nom de plusieurs voies citadines en Italie : 
 La Via del Corso à Florence
 La Via del Corso à Rome

Autres usages
Elle a donné son nom à un film italien de 2000 : 

corso